Kao-kung Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Waipu Shan, ö, Zhejiang, 
 Gaogong Shan, kulle, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar